

Pospíchal, Pospichal 
 Anna Pospíchalová (ur. ok. 1926) – czeska obywatel pochodzenia słowackiego
 Jiří Ignác Pospíchal (1634–1699) – wielki mistrz Czerwonego Krzyża
 Tomáš Pospíchal (1936–2003) – czeski piłkarz
 Petr Pospíchal (ur. 1948) – czeski aktor

Pospichal 
 Bohuslav Pospíchal – czeski kajakarz
 Leonard Pospichal (ur. 1999) – austriacki muzyk rockowy
 Stefan Pospichal (1910–1940) – austriacki i czechosłowacki piłkarz

Czeskie nazwiska